Athamanta pallasiana är en flockblommig växtart som beskrevs av Lorenz Chrysanth von Vest och Ernst Gottlieb von Steudel. Athamanta pallasiana ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pallasiana